Avions steht für
Avions de Transport Régional, italienisch-französischer Flugzeughersteller 
Société des Avions Marcel Bloch, ehem. französischer Flugzeughersteller 
Porte-Avions 2, französischer Flugzeugträger

Siehe auch:
Avion (Begriffsklärung)